ЖК «Кловский» – жилой комплекс, высотой 159 м. в Киеве (Кловский спуск, 7. Построен в 2012 году.

История 
Небоскрёб планировали строить ещё в конце 2003 года и закончить в конце 2007 года. К 2006 году успели вырыть только котлован, позже залили фундамент.

13 марта 2008 года ООО «Жилстрой» получило разрешение от киевского архитектурно-строительного контроля на строительство офисно-жилого комплекса. Тогда же началось строительство первого этажа.

10 марта 2009 офисная часть достигла своей максимальной высоты. В ходе строительства постепенно менялся облик здания и даже количество жилых этажей высотной части выросло с 37 до 47.

Небоскрёбы Киева